Bayer kan syfta på:

 Bayer AG – tysk koncern inom kemi och läkemedel
 Bayer-beteckning – en beteckning på stjärnor
 FC Bayer 05 Uerdingen – en tysk fotbollsklubb från stadsdelen Uerdingen i Krefeld, se KFC Uerdingen 05 
 Bayer 04 Leverkusen – en tysk fotbollsklubb från staden Leverkusen
 TSV Bayer Dormagen – en idrottsförening från Dormagen i Tyskland
 SG Bayer Wuppertal/Uerdingen/Dormagen
 SV Bayer Wuppertal

Personer

 Carl Josef Bayer (1847–1904), österrikisk kemist
 Christoph Bayer (1948–), tysk politiker
 Friedrich Bayer (1825–1880), grundare av Bayer AG